Хаба́рский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — село Хабары, расположенное в 360 км от Барнаула.

География 
Район расположен на северо-западе края на границе с Новосибирской областью. Рельеф — равнинный. Климат континентальный. Средняя температура января −19,9°С, июля +19°С. Годовое количество атмосферных осадков — 312 мм.

Площадь — 2800 км².

По территории района протекают реки Бурла, Курья. Имеются озёра Топольное, Новоплотавское, Травное, Рига, Богатское, Ленное, Сметное. Почвы — южные чернозёмы. Примерно 55 % площади района занимает пашня, 20 % — пастбища. Растут берёза, осина, сосна. Обитают из зверей — лиса, заяц, ондатра, лось, косуля; из птиц — водоплавающие.

История 
Образован в 1924 году. 15 января 1944 года 1 сельсовет Хабарского района был передан в новый Суетский район.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Хабарский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 10 административно-территориальных образований — 10 сельсоветов.

Хабарский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 10 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В Хабарском районе 33 населённых пункта:

 Упразднённые населённые пункты
В 2011 году был упразднён посёлок Михайловка Зятьково-Реченского сельсовета.

Люди, связанные с районом 
 Усатюк, Иван Романович (1917, село Аджамовка — 1986) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, подсолнечника, молока, а также свиноводство и овцеводство. Сельскохозяйственным производством заняты пять крупных предприятий. Производство промышленной продукции в основном размещено в ЗАО «Коротоякский элеватор», которое производит продукты питания: муку, хлеб, хлебобулочные, макаронные, колбасные и кондитерские изделия.

Транспорт 
По территории района проходит автомагистраль Крутиха — Славгород.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Хабарского района
 Хабарский район на сайте краевой администрации

Районы Алтайского края